O-Ринген (; ранее назывался «Шведская пятидневка» ) — соревнования по ориентированию, которые с 1965 года ежегодно в июле проводятся в различных районах Швеции. О-Ринген собирает огромное количество участников, являясь одним из крупнейших в мире мероприятий по спортивному ориентированию. Для многих ориентировщиков поездка на О-Ринген — сродни паломничества в Мекку. О-Ринген получает широкое освещение в средствах массовой информации в Швеции, а победа на O-Рингене часто считается второй по значимости после чемпионата мира.

Участие 

Соревнования проходят в течение 5 дней, где каждый старт является одним из этапов в общем зачете. Первые четыре этапа проходят в виде гонки с раздельным стартом, а пятый этап — в виде гонки преследования, таким образом, спортсмен, первым пересекший финишную линию, становится победителем.

Участники делятся на следующие группы:
 элита (состав определяется организаторами),
 основные возрастные группы от М10 и Ж10 до М90 и Ж85,
 открытые группы (может принять участие любой желающий).
Победитель в каждой группе определяется по наименьшей сумме времени пяти этапов.

История 

O-Ринген был впервые проведен в 1965 году в шведских провинциях Сконе и Блекинге, а также в Дании. Соревнования, которые организовали Пео Бенгтссон и Сивар Нордстрём, собрали 156 участников. С тех пор количество участников значительно возросло, рекорд участия установлен в 1985 году — 25021 человек.

Соревнования O-Ринген были этапами Кубка мира по спортивному ориентированию в 1998, 2007 и 2008 годах. В рамках О-Рингена также проходят соревнования по спортивному ориентированию по тропам и по мультиспорту.

Статистика

Ссылки 
 O-Ringen — официальный сайт соревнований 

Соревнования по спортивному ориентированию в Швеции